Краснокрылы (Lycidae) — семейство насекомых отряда жесткокрылых.
  — род жуков из семейства усачи (Cerambycidae).
 Краснокрыл — устаревшее название , рода птиц в семействе фламинговые (Phoenicopteridae).